Орджоникидзевский сельсовет и Орджоникидзевский сельский совет — муниципальные образования, административно-территориальные единицы.

Россия 
 Орджоникидзевский сельсовет — в Мотыгинском районе Красноярского края.
 Орджоникидзевский сельсовет — в Орджоникидзевском районе Хакасии.

Украина 
 Орджоникидзевский сельский совет — до 2015 года название Новотаромского сельского совета в Днепропетровском районе Днепропетровской области.
 Орджоникидзевский сельский совет — до 2016 года название Шевченковского сельского совета в Криворожском районе Днепропетровской области.
 Орджоникидзевский сельский совет — до 2016 года название Армашевского сельского совета в Ширяевском районе Одесской области.

См. также 
 Орджоникидзевский поселковый совет — в Феодосийском городском совете Автономной Республики Крым Украины (согласно российскому законодательству — часть Городского округа Феодосия Республики Крым).